Błatnica − wieś w południowo-środkowej Bułgarii
 Błatnica − rzeka w południowej Bułgarii

Zobacz też 
 Blatnica
 Blatnice